Kennon ist der Familienname folgender Personen:

 Robert F. Kennon (1902–1988), US-amerikanischer Politiker
 William Kennon (1793–1881), US-amerikanischer Politiker
 William Kennon junior (1802–1867), US-amerikanischer Politiker
 Wilson S. Kennon (1826–1895), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Kennon Island
 Kennon Observatory, astronomisches Observatorium der University of Mississippi
 Kennan
 Kennen